La désignations e Carinae (e Car) et E Carinae (E Car) sont distinctes. Pour des raisons techniques, ces deux noms redirigent ici.

La désignation de Bayer e Carinae est partagée par deux étoiles binaires de cinquième magnitude de la constellation de la Carène :
 e Carinae ou HD 73390 ;
 e Carinae, ou HD 73389.

E Carinae, ou V345 Carinae, est quant à elle une étoile variable de type Gamma Cassiopeiae.

Constellation de la Carène
Homonymie stellaire